Cosette steht für

 den Asteroiden (915) Cosette
 ein Autorenpseudonym, siehe Cosette (Autor)
 eine Figur aus dem Roman „Die Elenden“ von Victor Hugo